Семён Лукьянович Чигрин (; 1909, Херсонская губерния — ?) — комбайнёр Баштанской МТС Баштанского района Николаевской области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1909 году в селе Баштанка Херсонского уезда Херсонской губернии (ныне Баштанского района Николаевской области Украины).

Работал механизатором на Баштанской МТС. На уборке урожая 1948 года, работая на комбайне «Сталинец-1», обработал за 25 рабочих дней 652 гектара зерновых и намолотил 11 341 центнер зерновых и 1944 центнера масличных культур.

За доблестный труд и высокие показатели на уборке урожая удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1949 года звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы ещё дважды награждён орденами Ленина за высокие трудовые достижения.

Литература 
 Золоті зірки Миколаївщини. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. — С. 374

Родившиеся в Херсонском уезде